Ask i Embla, personatges de la mitologia escandinava
 Ask.fm, lloc web on es poden fer preguntes de qualsevol tipus 
 ASK Riga, club poliesportiu destacat en basquetbol de la ciutat de Riga (Letònia) 
 ASK o modulació per desplaçament d'amplitud